Леони́д Васи́льевич Худяко́в  (1915—1995) — советский живописец и педагог, профессор ЛИЖСА имени И. Е. Репина, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Биография 
Родился 2 сентября 1915 года.

В 1936-1943 гг. учился на живописном факультете в ЛИЖСА имени И. Е. Репина. Окончил институт по мастерской профессора Н. Ф. Петрова с присвоением звания художника живописи. Дипломная работа — картина «Оккупанты на нашей территории».

Участник выставок с 1946 года. Писал тематические картины, портреты, пейзажи. Среди созданных произведений работы «В. Ленин и И. Сталин в Разливе» (1950), «На Волге», «В Чебоксарах», «У пристани», «Лошади» (все 1954), «Портрет народного артиста РСФСР Б. Я Брегвадзе» (1960), «Женский портрет» (1971) и другие. С 1947 года преподавал в ЛИЖСА имени И. Е. Репина, профессор. Сын Худяков Алексей Леонидович (1947—2001) также окончил живописный факультет ЛИЖСА имени И. Е. Репина, был членом ЛОСХ, участником многочисленных выставок.

Леонид Васильевич Худяков скончался 21 декабря 1995 года в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни. Произведения хранятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом. Известен портрет Л. В. Худякова, исполненный Алексеем Худяковым в 1984 году.

Примечания

Источники 
 Выставка произведений ленинградских художников 1951 года. Каталог. Л—М., Искусство, 1951. С.23.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1955 года. Каталог. Л., ЛССХ, 1956. С.20.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1961. С.45.
 Наш современник. Каталог выставки произведений ленинградских художников 1971 года. Л., Художник РСФСР, 1972. С.23.
 Подвигу Ленинграда посвящается. Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 40-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Л., Художник РСФСР, 1989. С.13.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Л., Художник РСФСР, 1987. С.141.
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., НП-Принт, 2007. С.358, 365, 366, 368, 372, 387, 397. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб, Первоцвет, 2007. С.56.
 Ленинградская школа живописи. Очерки истории. СПб: Галерея АРКА, 2019.

См. также 

 Изобразительное искусство Ленинграда
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Ссылки 
 Иванов С. В. Ленинградская школа живописи. Очерк истории.
 Хронология Ленинградской школы живописи.

Художники СССР
Художники России XX века
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Художники Санкт-Петербурга
Члены Союза художников СССР
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников